Süberkrüb ist der Familienname folgender Personen:

 Cay Süberkrüb (* 1954), Landrat des nordrhein-westfälischen Kreises Recklinghausen
 Hansjörg Süberkrüb (1919–2009), deutscher Bibliothekar
 Ingmar Süberkrüb (* 1976), deutscher Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Süverkrüp